Drakon (griechisch ) bezeichnet:

 Drakon (* um 650 v. Chr.), athenischer Gesetzgeber
 in der Antike einen Fluss in der Propontis, heute der Yalakdere in der Türkei, der westlich von Karamürsel in das Marmarameer mündet
 Drakon (Kampanien), in der Antike ein Fluss in Kampanien, vielleicht der heutige Sarno in Italien
 das griechische (δράκων) und russische (дракон) Wort für Drache oder Schlange
 DRAKON, eine visuelle Programmiersprache, die im Laufe des russischen Buran-Projekts entworfen wurde
Siehe auch:
 Cape Drakon
 Dracon
 Dragon